Carlos Pérez peut désigner :
 Carlos Andrés Pérez (1922-2010), un ancien président du Venezuela ;
 Carlos Pérez Siquier (1930-2021), un photographe espagnol ;
 Carlos Pérez (1971-), un joueur de baseball dominicain ;
 Carlos Pérez (1971-), un joueur de handball hongrois d'origine cubaine ;
 Carlos Pérez (1979-), un kayakiste espagnol ;
 Carlos Pérez (1990-), un joueur vénézuélien de baseball.